

Geografia
 Knighton – località della contea di Powys (Galles)
 Knighton – località dell'Isola di Wight (Inghilterra)
 Knighton – località del Leicestershire (Inghilterra)
 Knighton – località dell'Oxfordshire (Inghilterra)
 Knighton – località della parrocchia civile di Adbaston, nello Staffordshire (Inghilterra)
 Knighton – località del bourogh di Newcastle-under-Lyme, nello Staffordshire (Inghilterra)
 Knighton – località dello Wiltshire (Inghilterra)
 Knighton-upon-Teme – località del Worcestershire (Inghilterra)

Persone
 Erriyon Knighton – velocista statunitense 
 Leslie Knighton – allenatore di calcio inglese
 Terrance Knighton – giocatore di football americano statunitense
 Zachary Knighton – attore statunitense